Le tournoi de tennis de Salt Lake City est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1980 se dispute du 8 au .

Virginia Ruzici remporte le simple dames. En finale, elle bat Ivanna Madruga, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruzici et Pam Teeguarden.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Salt Lake City
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Salt Lake City
Tennis aux États-Unis en 1980
Tennis en septembre 1980